Станислав Романов:
 Романов, Станислав Игоревич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Романов, Станислав Николаевич (род. 1971) — российский хоккеист.